Di seguito una lista di asteroidi dal numero 218001 al 219000 con data di scoperta e scopritore.

218001-218100 

|-
| 218001 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218002 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218003 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218004 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218005 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218006 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218007 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218008 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218009 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218010 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218011 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218012 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218013 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218014 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218015 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218016 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218017 - ||  || 9 dicembre 2001 || Tholen, D. J.
|-
| 218018 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218019 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218020 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218021 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218022 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218023 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218024 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218025 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218026 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218027 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218028 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218029 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218030 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218031 - ||  || 5 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 218032 - ||  || 11 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 218033 - ||  || 6 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 218034 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 218035 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 218036 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 218037 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 218038 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 218039 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 218040 - ||  || 13 gennaio 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 218041 - ||  || 18 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 218042 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 218043 - ||  || 21 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 218044 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 218045 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 218046 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 218047 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 218048 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 218049 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 218050 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 218051 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 218052 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 218053 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 218054 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 218055 - ||  || 10 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 218056 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 218057 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 218058 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 218059 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 218060 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 218061 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 218062 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 218063 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 218064 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 218065 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 218066 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 218067 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 218068 - ||  || 18 marzo 2002 || Šarounová, L.
|-
| 218069 - ||  || 18 marzo 2002 || Buie, M. W.
|-
| 218070 - ||  || 31 marzo 2002 || NEAT
|-
| 218071 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 218072 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 218073 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 218074 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 218075 - ||  || 8 aprile 2002 || Bickel, W.
|-
| 218076 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 218077 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 218078 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 218079 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 218080 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 218081 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 218082 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 218083 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 218084 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 218085 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 218086 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 218087 Kaniansky ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 218088 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 218089 - ||  || 21 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 218090 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 218091 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 218092 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 218093 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 218094 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 218095 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 218096 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 218097 Maoxianxin ||  || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 218098 - || 2002 MG || 17 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 218099 - ||  || 26 giugno 2002 || NEAT
|-
| 218100 - ||  || 6 luglio 2002 || Needville
|}

218101-218200 

|-
| 218101 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 218102 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 218103 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 218104 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 218105 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 218106 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 218107 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 218108 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 218109 - ||  || 31 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 218110 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 218111 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 218112 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 218113 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 218114 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 218115 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 218116 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 218117 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 218118 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 218119 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 218120 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 218121 - ||  || 3 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 218122 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 218123 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 218124 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 218125 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 218126 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 218127 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 218128 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 218129 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 218130 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 218131 - ||  || 31 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 218132 - ||  || 31 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 218133 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 218134 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 218135 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 218136 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 218137 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 218138 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218139 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 218140 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 218141 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 218142 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 218143 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 218144 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 218145 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 218146 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 218147 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 218148 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 218149 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 218150 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 218151 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 218152 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 218153 - ||  || 9 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 218154 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218155 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218156 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218157 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218158 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218159 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 218160 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218161 - ||  || 14 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 218162 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 218163 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218164 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218165 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218166 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218167 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218168 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218169 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218170 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218171 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 218172 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218173 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218174 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218175 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 218176 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 218177 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 218178 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 218179 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218180 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218181 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218182 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218183 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218184 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218185 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218186 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218187 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 218188 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218189 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218190 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218191 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 218192 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218193 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 218194 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 218195 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 218196 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218197 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 218198 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218199 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 218200 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|}

218201-218300 

|-
| 218201 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218202 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218203 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218204 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218205 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218206 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 218207 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218208 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 218209 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218210 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218211 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218212 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218213 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218214 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 218215 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 218216 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 218217 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 218218 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 218219 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 218220 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 218221 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 218222 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 218223 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 218224 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 218225 - ||  || 7 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 218226 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 218227 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 218228 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 218229 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 218230 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 218231 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 218232 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 218233 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 218234 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 218235 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 218236 - ||  || 21 novembre 2002 || NEAT
|-
| 218237 - ||  || 22 novembre 2002 || NEAT
|-
| 218238 - ||  || 22 novembre 2002 || NEAT
|-
| 218239 - ||  || 1 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 218240 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 218241 - ||  || 9 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 218242 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 218243 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 218244 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 218245 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 218246 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 218247 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 218248 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 218249 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 218250 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 218251 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 218252 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 218253 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 218254 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 218255 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 218256 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 218257 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 218258 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 218259 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 218260 - ||  || 11 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 218261 - ||  || 23 gennaio 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 218262 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 218263 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 218264 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 218265 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 218266 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 218267 - ||  || 7 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 218268 Pierremariepelé || 2003 DF || 20 febbraio 2003 || Ory, M.
|-
| 218269 - || 2003 DT || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 218270 - || 2003 EK || 3 marzo 2003 || NEAT
|-
| 218271 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 218272 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 218273 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 218274 - ||  || 29 marzo 2003 || Sárneczky, K.
|-
| 218275 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 218276 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 218277 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 218278 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 218279 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 218280 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 218281 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 218282 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 218283 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 218284 - ||  || 7 aprile 2003 || NEAT
|-
| 218285 - ||  || 27 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 218286 - ||  || 2 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 218287 - ||  || 23 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 218288 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 218289 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 218290 - ||  || 22 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 218291 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 218292 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 218293 - ||  || 8 agosto 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 218294 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 218295 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 218296 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 218297 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 218298 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 218299 - ||  || 13 settembre 2003 || NEAT
|-
| 218300 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|}

218301-218400 

|-
| 218301 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 218302 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 218303 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 218304 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 218305 - ||  || 30 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 218306 - ||  || 27 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 218307 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 218308 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 218309 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 218310 - ||  || 26 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 218311 - ||  || 30 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 218312 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 218313 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 218314 - ||  || 13 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 218315 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 218316 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 218317 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 218318 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 218319 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 218320 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 218321 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 218322 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 218323 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 218324 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 218325 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 218326 - ||  || 28 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 218327 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 218328 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 218329 - ||  || 16 gennaio 2004 || Tenagra II
|-
| 218330 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 218331 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 218332 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 218333 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 218334 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 218335 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 218336 - ||  || 27 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 218337 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 218338 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 218339 - ||  || 30 gennaio 2004 || Modra
|-
| 218340 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 218341 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 218342 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 218343 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 218344 - ||  || 16 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 218345 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 218346 - ||  || 18 marzo 2004 || Needville
|-
| 218347 - ||  || 16 marzo 2004 || NEAT
|-
| 218348 - ||  || 27 marzo 2004 || Healy, D.
|-
| 218349 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 218350 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 218351 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 218352 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 218353 - ||  || 25 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 218354 - ||  || 26 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 218355 - ||  || 26 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 218356 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 218357 - || 2004 GH || 8 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 218358 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 218359 - ||  || 12 aprile 2004 || Broughton, J.
|-
| 218360 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 218361 - ||  || 14 aprile 2004 || NEAT
|-
| 218362 - ||  || 15 aprile 2004 || NEAT
|-
| 218363 - ||  || 15 aprile 2004 || NEAT
|-
| 218364 - ||  || 23 aprile 2004 || NEAT
|-
| 218365 - ||  || 23 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 218366 - ||  || 30 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 218367 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|-
| 218368 - ||  || 10 maggio 2004 || Broughton, J.
|-
| 218369 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 218370 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 218371 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 218372 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 218373 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 218374 - ||  || 11 maggio 2004 || CSS
|-
| 218375 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 218376 - ||  || 15 maggio 2004 || Bickel, W.
|-
| 218377 - ||  || 22 maggio 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 218378 - ||  || 11 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 218379 - ||  || 12 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 218380 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 218381 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 218382 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 218383 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 218384 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 218385 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 218386 - || 2004 PC || 4 agosto 2004 || Needville
|-
| 218387 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 218388 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 218389 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 218390 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 218391 - ||  || 7 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 218392 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 218393 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 218394 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 218395 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 218396 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 218397 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 218398 - || 2004 QY || 16 agosto 2004 || NEAT
|-
| 218399 - ||  || 21 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 218400 Marquardt ||  || 22 agosto 2004 || Ries, W.
|}

218401-218500 

|-
| 218401 - ||  || 22 agosto 2004 || Altschwendt
|-
| 218402 - ||  || 20 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 218403 - ||  || 19 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 218404 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 218405 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 218406 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 218407 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218408 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218409 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218410 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218411 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218412 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218413 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 218414 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218415 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 218416 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 218417 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 218418 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 218419 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 218420 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218421 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 218422 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218423 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218424 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218425 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218426 - ||  || 10 settembre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 218427 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 218428 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218429 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218430 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218431 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218432 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218433 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218434 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218435 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218436 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218437 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218438 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218439 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218440 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218441 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218442 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218443 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218444 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218445 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218446 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218447 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218448 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218449 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218450 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218451 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218452 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218453 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 218454 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 218455 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 218456 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 218457 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218458 - ||  || 14 settembre 2004 || NEAT
|-
| 218459 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 218460 - ||  || 13 settembre 2004 || NEAT
|-
| 218461 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218462 - ||  || 13 settembre 2004 || NEAT
|-
| 218463 - ||  || 13 settembre 2004 || NEAT
|-
| 218464 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218465 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218466 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218467 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 218468 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 218469 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 218470 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218471 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 218472 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218473 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 218474 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218475 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218476 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218477 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218478 - ||  || 21 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218479 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 218480 - ||  || 16 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 218481 - ||  || 16 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 218482 - ||  || 4 ottobre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 218483 - ||  || 5 ottobre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 218484 - ||  || 7 ottobre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 218485 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 218486 - ||  || 9 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 218487 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218488 - ||  || 4 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 218489 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218490 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218491 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218492 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218493 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218494 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218495 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218496 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 218497 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 218498 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218499 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218500 - ||  || 13 ottobre 2004 || LINEAR
|}

218501-218600 

|-
| 218501 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218502 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218503 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218504 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218505 - ||  || 5 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 218506 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218507 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 218508 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 218509 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 218510 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 218511 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 218512 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 218513 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 218514 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 218515 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 218516 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 218517 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218518 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218519 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218520 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 218521 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218522 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218523 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218524 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218525 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 218526 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 218527 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 218528 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218529 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 218530 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 218531 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 218532 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 218533 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 218534 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 218535 - ||  || 3 novembre 2004 || NEAT
|-
| 218536 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 218537 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 218538 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 218539 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 218540 - ||  || 11 novembre 2004 || CSS
|-
| 218541 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 218542 - ||  || 18 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 218543 - || 2004 XF || 1 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 218544 - ||  || 4 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 218545 - ||  || 2 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 218546 - ||  || 13 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 218547 - ||  || 13 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 218548 - ||  || 21 dicembre 2004 || CSS
|-
| 218549 - ||  || 12 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 218550 - ||  || 19 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 218551 - ||  || 4 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 218552 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 218553 - ||  || 1 marzo 2005 || CSS
|-
| 218554 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 218555 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 218556 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218557 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 218558 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218559 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218560 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218561 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 218562 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 218563 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 218564 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 218565 - ||  || 9 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218566 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 218567 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 218568 - ||  || 8 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 218569 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 218570 - ||  || 10 aprile 2005 || Buie, M. W.
|-
| 218571 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 218572 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 218573 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 218574 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 218575 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 218576 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 218577 - ||  || 6 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218578 - ||  || 8 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 218579 - ||  || 9 maggio 2005 || CSS
|-
| 218580 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 218581 - ||  || 12 maggio 2005 || CSS
|-
| 218582 - ||  || 1 maggio 2005 || NEAT
|-
| 218583 - || 2005 KD || 16 maggio 2005 || Broughton, J.
|-
| 218584 - ||  || 18 maggio 2005 || NEAT
|-
| 218585 - ||  || 28 maggio 2005 || Broughton, J.
|-
| 218586 - ||  || 29 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 218587 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 218588 - ||  || 12 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 218589 - ||  || 12 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 218590 - ||  || 14 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 218591 - ||  || 13 giugno 2005 || CINEOS
|-
| 218592 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 218593 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 218594 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 218595 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 218596 - ||  || 30 giugno 2005 || CSS
|-
| 218597 - ||  || 21 giugno 2005 || NEAT
|-
| 218598 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 218599 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218600 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|}

218601-218700 

|-
| 218601 - ||  || 11 luglio 2005 || Lowe, A.
|-
| 218602 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 218603 - ||  || 6 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 218604 - ||  || 10 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 218605 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 218606 - ||  || 11 luglio 2005 || LONEOS
|-
| 218607 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 218608 - ||  || 19 luglio 2005 || NEAT
|-
| 218609 - ||  || 26 luglio 2005 || NEAT
|-
| 218610 - ||  || 30 luglio 2005 || Ory, M.
|-
| 218611 - || 2005 PL || 2 agosto 2005 || McClusky, J. V.
|-
| 218612 - ||  || 1 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 218613 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 218614 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 218615 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 218616 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 218617 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 218618 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 218619 - ||  || 30 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 218620 - ||  || 24 agosto 2005 || Broughton, J.
|-
| 218621 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 218622 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 218623 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 218624 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 218625 - ||  || 27 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 218626 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 218627 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 218628 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 218629 - ||  || 6 settembre 2005 || Bickel, W.
|-
| 218630 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218631 - ||  || 11 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 218632 - ||  || 11 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 218633 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 218634 - ||  || 13 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 218635 - ||  || 13 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 218636 Calabria ||  || 24 settembre 2005 || Casulli, V. S.
|-
| 218637 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218638 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218639 - ||  || 25 settembre 2005 || Calvin College
|-
| 218640 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 218641 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 218642 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218643 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218644 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218645 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218646 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 218647 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218648 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218649 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 218650 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 218651 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 218652 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 218653 - ||  || 30 settembre 2005 || Young, J. W.
|-
| 218654 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218655 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218656 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 218657 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218658 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 218659 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218660 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 218661 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218662 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 218663 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 218664 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218665 - ||  || 30 settembre 2005 || CSS
|-
| 218666 - ||  || 30 settembre 2005 || CSS
|-
| 218667 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 218668 - ||  || 29 settembre 2005 || CSS
|-
| 218669 - ||  || 29 settembre 2005 || CSS
|-
| 218670 - ||  || 29 settembre 2005 || CSS
|-
| 218671 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218672 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218673 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218674 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 218675 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 218676 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 218677 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 218678 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218679 Sagamorehill ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218680 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218681 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218682 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218683 - ||  || 3 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 218684 - ||  || 5 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 218685 - ||  || 12 ottobre 2005 || Pauwels, T.
|-
| 218686 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218687 - ||  || 6 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 218688 - ||  || 4 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218689 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218690 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218691 - ||  || 2 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 218692 Leesnyder ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218693 - ||  || 6 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 218694 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218695 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218696 - ||  || 3 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 218697 - ||  || 7 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 218698 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218699 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218700 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|}

218701-218800 

|-
| 218701 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218702 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218703 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218704 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218705 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218706 - ||  || 22 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 218707 - ||  || 21 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 218708 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218709 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218710 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218711 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218712 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218713 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218714 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218715 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 218716 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218717 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218718 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218719 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218720 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218721 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218722 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 218723 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218724 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218725 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218726 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218727 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218728 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 218729 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218730 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218731 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218732 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218733 - ||  || 31 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218734 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218735 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218736 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218737 - ||  || 31 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 218738 - ||  || 29 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 218739 - ||  || 30 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 218740 - ||  || 30 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 218741 - ||  || 31 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 218742 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218743 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218744 - ||  || 25 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 218745 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 218746 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218747 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 218748 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218749 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218750 - ||  || 31 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218751 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 218752 Tentlingen ||  || 7 novembre 2005 || Observatoire Naef
|-
| 218753 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218754 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218755 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 218756 - ||  || 5 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 218757 - ||  || 6 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218758 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218759 - ||  || 10 novembre 2005 || CSS
|-
| 218760 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218761 - ||  || 3 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218762 - ||  || 11 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 218763 - ||  || 11 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 218764 - ||  || 21 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 218765 - ||  || 20 novembre 2005 || CSS
|-
| 218766 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218767 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218768 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 218769 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218770 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218771 - ||  || 28 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 218772 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218773 - ||  || 26 novembre 2005 || CSS
|-
| 218774 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218775 - ||  || 28 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218776 - ||  || 29 novembre 2005 || CSS
|-
| 218777 - ||  || 1 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 218778 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218779 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218780 - ||  || 2 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 218781 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218782 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218783 - ||  || 10 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218784 - ||  || 21 dicembre 2005 || CSS
|-
| 218785 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218786 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218787 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218788 - ||  || 29 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 218789 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218790 - ||  || 22 dicembre 2005 || CSS
|-
| 218791 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218792 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 218793 - ||  || 2 gennaio 2006 || CSS
|-
| 218794 - ||  || 5 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 218795 - ||  || 5 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 218796 - ||  || 3 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 218797 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218798 - ||  || 8 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218799 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 218800 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|}

218801-218900 

|-
| 218801 - ||  || 28 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218802 - ||  || 21 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218803 - ||  || 24 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 218804 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 218805 - ||  || 2 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218806 - ||  || 21 febbraio 2006 || Molnar, L. A.
|-
| 218807 - ||  || 20 febbraio 2006 || CSS
|-
| 218808 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218809 - ||  || 7 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218810 - ||  || 2 aprile 2006 || LONEOS
|-
| 218811 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 218812 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218813 - ||  || 17 settembre 2006 || CSS
|-
| 218814 - ||  || 17 settembre 2006 || CSS
|-
| 218815 - ||  || 17 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 218816 - ||  || 24 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218817 - ||  || 25 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218818 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218819 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218820 - ||  || 29 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218821 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218822 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 218823 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 218824 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 218825 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 218826 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 218827 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 218828 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 218829 - ||  || 12 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 218830 - ||  || 13 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 218831 - ||  || 15 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 218832 - ||  || 12 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 218833 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 218834 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 218835 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 218836 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 218837 - ||  || 17 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 218838 - ||  || 23 ottobre 2006 || Endate, K.
|-
| 218839 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 218840 - ||  || 17 ottobre 2006 || CSS
|-
| 218841 - ||  || 17 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218842 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 218843 - ||  || 22 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 218844 - ||  || 22 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 218845 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 218846 - ||  || 20 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 218847 - ||  || 23 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218848 - ||  || 31 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218849 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218850 - ||  || 14 novembre 2006 || CSS
|-
| 218851 - ||  || 11 novembre 2006 || CSS
|-
| 218852 - ||  || 12 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218853 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218854 - ||  || 14 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218855 - ||  || 15 novembre 2006 || CSS
|-
| 218856 - ||  || 13 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218857 - ||  || 18 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218858 - ||  || 18 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218859 - ||  || 18 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218860 - ||  || 19 novembre 2006 || CSS
|-
| 218861 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218862 - ||  || 21 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218863 - ||  || 23 novembre 2006 || CSS
|-
| 218864 - ||  || 23 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218865 - ||  || 17 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218866 Alexantioch ||  || 15 dicembre 2006 || Casulli, V. S.
|-
| 218867 - ||  || 11 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218868 - ||  || 12 dicembre 2006 || Kocher, P.
|-
| 218869 - ||  || 14 dicembre 2006 || CSS
|-
| 218870 - ||  || 15 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218871 - ||  || 16 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218872 - ||  || 16 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218873 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218874 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218875 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 218876 - ||  || 10 gennaio 2007 || Nyukasa
|-
| 218877 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218878 - ||  || 16 gennaio 2007 || CSS
|-
| 218879 - ||  || 17 gennaio 2007 || NEAT
|-
| 218880 - ||  || 24 gennaio 2007 || LINEAR
|-
| 218881 - ||  || 24 gennaio 2007 || LINEAR
|-
| 218882 - ||  || 24 gennaio 2007 || CSS
|-
| 218883 - ||  || 17 gennaio 2007 || NEAT
|-
| 218884 - ||  || 6 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 218885 - ||  || 6 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218886 - ||  || 6 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 218887 - ||  || 6 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218888 - ||  || 7 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 218889 - ||  || 7 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 218890 - ||  || 15 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 218891 - ||  || 16 febbraio 2007 || CSS
|-
| 218892 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 218893 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 218894 - ||  || 22 febbraio 2007 || LONEOS
|-
| 218895 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 218896 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 218897 - ||  || 23 febbraio 2007 || LINEAR
|-
| 218898 - ||  || 25 febbraio 2007 || CSS
|-
| 218899 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 218900 Gabybuchholz ||  || 8 marzo 2007 || Apitzsch, R.
|}

218901-219000 

|-
| 218901 Gerdbuchholz ||  || 10 marzo 2007 || Apitzsch, R.
|-
| 218902 - ||  || 9 marzo 2007 || CSS
|-
| 218903 - ||  || 9 marzo 2007 || NEAT
|-
| 218904 - ||  || 11 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218905 - ||  || 11 marzo 2007 || CSS
|-
| 218906 - ||  || 14 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 218907 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218908 - ||  || 15 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218909 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218910 - ||  || 11 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218911 - ||  || 20 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218912 - ||  || 14 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218913 - ||  || 20 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 218914 Tangauchin ||  || 19 maggio 2007 || PMO NEO Survey Program
|-
| 218915 - ||  || 13 agosto 2007 || OAM
|-
| 218916 - ||  || 27 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218917 - ||  || 11 ottobre 2007 || OAM
|-
| 218918 - ||  || 9 ottobre 2007 || CSS
|-
| 218919 - ||  || 7 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 218920 - ||  || 14 ottobre 2007 || LINEAR
|-
| 218921 - ||  || 13 ottobre 2007 || LONEOS
|-
| 218922 - ||  || 14 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218923 - ||  || 16 ottobre 2007 || BATTeRS
|-
| 218924 - ||  || 30 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 218925 - ||  || 3 novembre 2007 || LINEAR
|-
| 218926 - ||  || 12 novembre 2007 || CSS
|-
| 218927 - ||  || 16 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 218928 - ||  || 15 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218929 - ||  || 28 gennaio 2008 || LUSS
|-
| 218930 - ||  || 30 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218931 - ||  || 30 gennaio 2008 || CSS
|-
| 218932 - ||  || 1 febbraio 2008 || OAM
|-
| 218933 - ||  || 3 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 218934 - ||  || 1 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 218935 - ||  || 8 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218936 - ||  || 6 febbraio 2008 || CSS
|-
| 218937 - ||  || 14 febbraio 2008 || Tozzi, F.
|-
| 218938 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 218939 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 218940 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 218941 - ||  || 10 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218942 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 218943 - ||  || 26 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218944 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218945 - ||  || 26 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218946 - ||  || 26 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218947 - ||  || 27 febbraio 2008 || CSS
|-
| 218948 - ||  || 27 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218949 - ||  || 27 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 218950 - ||  || 29 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 218951 - ||  || 26 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218952 - ||  || 29 febbraio 2008 || CSS
|-
| 218953 - ||  || 26 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218954 - ||  || 1 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 218955 - ||  || 2 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 218956 - ||  || 3 marzo 2008 || CSS
|-
| 218957 - ||  || 4 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 218958 - ||  || 4 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218959 - ||  || 7 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218960 - ||  || 9 marzo 2008 || LINEAR
|-
| 218961 - ||  || 7 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218962 - ||  || 11 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218963 - ||  || 5 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218964 - ||  || 27 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 218965 - ||  || 27 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 218966 - ||  || 27 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 218967 - ||  || 27 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 218968 - ||  || 28 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 218969 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218970 - ||  || 28 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 218971 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218972 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218973 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218974 - ||  || 29 marzo 2008 || CSS
|-
| 218975 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218976 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 218977 - ||  || 31 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 218978 - ||  || 31 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 218979 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 218980 - ||  || 30 marzo 2008 || CSS
|-
| 218981 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 218982 - ||  || 5 aprile 2008 || CSS
|-
| 218983 - ||  || 6 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218984 - ||  || 7 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218985 - ||  || 11 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 218986 - ||  || 5 aprile 2008 || Crni Vrh
|-
| 218987 Heidenhain ||  || 26 aprile 2008 || Gierlinger, R.
|-
| 218988 - ||  || 24 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 218989 - ||  || 24 aprile 2008 || CSS
|-
| 218990 - ||  || 25 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 218991 - ||  || 25 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 218992 - ||  || 26 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 218993 - ||  || 28 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 218994 - ||  || 28 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 218995 - ||  || 26 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218996 - ||  || 27 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218997 - ||  || 28 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 218998 Navi ||  || 3 maggio 2008 || Kocher, P.
|-
| 218999 - ||  || 3 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 219000 - ||  || 4 maggio 2008 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0218001